Arvin kan have flere betydninger:

 Arvin – mindre by i Californien, USA
 G.J. Arvin – rektor for Danmarks Lærerhøjskole 1939-1950
 Fredrick Newton Arvin (1900-1963) – amerikansk forfatter
 Reed Arvin – amerikansk pladeproducent og forfatter